Il doppio del Hall of Fame Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jörn Renzenbrink e Markus Zoecke erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marius Barnard e Piet Norval hanno battuto in finale 6–7, 6–4, 6–4 Paul Kilderry e Michael Tebbutt.

Teste di serie
 Patrick Rafter /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Brian MacPhie /  Sandon Stolle (primo turno)
 Marius Barnard /  Piet Norval (campioni)
 Paul Kilderry /  Michaël Tebbutt (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1996
ATP Tour 1996